Stig Engen (1959. augusztus 20. –) norvég labdarúgókapus.

Források 
Stig Engen adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1959-ben született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Molde FK labdarúgói
Az IL Hødd labdarúgói